Ма́ртен Сте́келенбург (, МФА: ; родился 22 сентября 1982 года, Харлем) — нидерландский футболист, вратарь клуба «Аякс». Выступал за сборную Нидерландов.

Клубная карьера

«Аякс» 
Свою футбольную карьеру Стекеленбург начинал в клубе «Схотен», а в 15 лет попал в футбольную школу «Аякса». Свой первый официальный матч за амстердамский клуб Мартен сыграл 24 февраля 2002 года против клуба НАК Бреда. В течение трёх сезонов (2002/03, 2003/04 и 2004/05) Мартен не был основным вратарем «Аякса», ведя при этом конкуренцию за место в воротах с Богданом Лобонцом, Джоуи Дидулицей и Хенком Тиммером. За эти три года Стекеленбург сыграл в чемпионате соответственно 9, 10 и 11 матчей.

С сезона 2005/06 Мартен безоговорочно занял постоянное место в воротах и на протяжении трёх лет оно не поддавалось сомнению. Тогда стали всерьёз поговаривать о том, что у Эдвина ван дер Сара на посту стража ворот сборной Нидерландов появился достойный сменщик. Однако в сезоне 2008/09 занявший пост главного тренера «Аякса» Марко ван Бастен усадил Стекеленбурга на скамейку запасных и всё чаще стал доверять место в составе молодому Кеннету Вермеру. Отчасти этот ход был связан с травмами Стекеленбурга, а отчасти с личным видением состава тренером. Уже тогда вратарь стал заявлять, что хочет покинуть команду. Им даже стали интересоваться английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и немецкая «Бавария». Но с уходом ван Бастена и приходом Мартина Йола карьера Стекеленбурга вновь пошла в гору. Он не только вернулся в основу «Аякса», но и стал основным вратарем сборной Нидерландов, однако продолжил сообщать, что готов покинуть команду.

17 мая 2011 года дал интервью, в котором сообщил, что, так и не дождавшись предложений из-за рубежа, начал переговоры с «Аяксом» о новом контракте, но тем не менее все ещё готов выслушать предложения о переходе: «Я получил фантастическое предложение от „Аякса“, которое сейчас рассматриваю. Больше никаких предложений мне не поступало, ни одного. Возможно, потому что я был травмирован, не знаю… По поводу слухов о „Манчестер Юнайтед“ могу сказать только, что того, кто не хочет играть за этот клуб, можно сразу отправлять в психушку!». В этот момент игроку поступило интересное предложение перейти в итальянскую «Рому», которое он в итоге и принял.

«Рома» 
2 августа 2011 года подписал четырёхлетний контракт с итальянским клубом «Рома» сроком до 30 июня 2015 года. Сумма сделки составила € 6 млн. 18 августа 2011 года дебютировал за «Рому» в гостевом матче квалификационного раунда Лиги Европы 2011/12 против словацкого «Слована». Первый сезон вратарь оценил как «фантастический», хоть и получил неприятную травму левого плеча, из-за которой пропустил матчи концовки чемпионата. После того как команду из Рима, неожиданно для Мартена, возглавил Зденек Земан, Стекеленбург в середине сезона стал оставаться на скамейке запасных. Этому поспособствовали продолжающиеся мышечные травмы и то, что, со слов тренера, голландец говорит только на английском языке, на котором мало кто общается в команде. Поэтому главный тренер римлян делал ставку не на голландского стража ворот, а на 24-летнего уругвайского вратаря Мауро Гойкоэчеа. В этот момент к Стекеленбургу проявляли интерес «Милан» и «Тоттенхэм». После того как на смену Земану пришёл Аурелио Андреацолли, Мартен получил игровую практику, но выглядел неубедительно и к концу сезона снова уступил место в воротах, на этот раз — Богдану Лобонцу.

«Фулхэм» 
5 июня 2013 года Стекеленбург перешёл в «Фулхэм» подписав контракт на четыре года, где займет место основного голкипера команды Марка Шварцера. На официальном сайте «Ромы» сообщается, что сумма трансфера составила € 5,6 млн. «Дачники» пытались приобрести Стекеленбурга ещё в январе, поскольку он потерял место в основном составе римлян. Но сделка сорвалась в последний момент, когда Маартен уже был готов вылететь в Лондон, из-за того, что «Рома» не смогла найти замену голландцу. Рулевой «Фулхэма» Мартин Йол и Стекеленбург хорошо знакомы друг с другом по периоду совместной работы в «Аяксе» в сезоне 2009/10.

«Монако» 
9 августа 2014, Стекеленбург присоединился к «Монако» на правах аренды.

«Саутгемптон» 
22 июня 2015 года Стекеленбург переходит в аренду в «Саутгемптон». Дебютировал 30 июля в третьем отборочном раунде сезона в Лиге Европы, в котором «Саутгемптон» обыграл «Витесс» (3:0) на домашнем стадионе Сент-Мэрис.

«Эвертон» 
1 июля 2016 года Стекеленбург перешёл в «Эвертон», заключив контракт на три года.

Возвращение в «Аякс» 
Летом 2020 года, Мартен вернулся в «Аякс», подписав годичный контракт с амстердамским клубом. Изначально Мартен находился в статусе запасного вратаря команды, однако с февраля 2021 года стал основным голкипером в «Аяксе», поскольку основной голкипер Андре Онана был ранее дисквалифицирован на 12 месяцев из-за применения допинга.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Нидерландов Стекеленбург дебютировал 3 сентября 2004 года в матче против Лихтенштейна, выигранном нидерландцами со счётом 3:0. Он также был в заявке сборной на Чемпионат мира 2006 года, но не сыграл ни в одном матче. Подобным образом сложился для Стекеленбурга и Евро 2008, Мартен по-прежнему сидел в запасе и не был способен составить конкуренцию опытному Эдвину ван дер Сару. Однако именно в 2008 году состоялся дебют вратаря на крупных турнирах сборных. В ничего не решавшем для нидерландцев матче против Румынии Стекеленбург вышел в основном составе и оставил свои ворота в неприкосновенности (2:0). После Евро-2008 ван дер Сар объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов.

Чемпионат мира 2010 
Пришедший на пост наставника главной команды Берт ван Марвейк доверил пост № 1 Стекеленбургу. Мартен являлся основным вратарем практически во всех матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира 2010, за исключением тех, которые пропустил из-за травмы.

На главный турнир четырёхлетия в Южно-Африканскую Республику вратарь поехал первым номером. Уже в матчах группового этапа, которые по большому счету нидерландцы провели без особых проблем, Стекеленбург несколько раз проявил своё мастерство и спас команду. Единственный пропущенный нилерландцами мяч случился в последнем матче группы против Камеруна, когда пенальти реализовал Самуэль Это’О.

В первом матче плей-офф против Словакии (2-1), в концовке игры при счёте 1:0 Мартен дважды спас ворота после убойных ударов словаков Стоха и Виттека. В итоге он вновь пропустил лишь с пенальти, назначенном в ворота Нидерландов на последних секундах игры при счёте 2:0 в их пользу.

В следующей игре, против Бразилии, нидерландская команда проходила настоящую проверку на прочность. Пентакампеоны открыли счет в начале первого тайма, когда после выхода 1 на 1 мяч в ворота Стекеленбурга отправил Робиньо. Затем южноамериканцы устроили настоящую осаду ворот оранжевых, и во многом благодаря стараниям вратаря счет не стал крупнее. Одним из лучших вратарских сейвов чемпионата, по мнению болельщиков и специалистов, стало спасение Стекеленбургом ворот после обводящего удара Кака в дальнюю девятку. Голкипер в прыжке, дальней от мяча рукой, смог эффектно парировать мяч пущенный бразильцем в самый верхний угол. Во втором тайме нидерландская команда переломила ход матча и благодаря двум ударам Уэсли Снейдера одержала победу.

В полуфинале против Уругвая Стекеленбург пропустил дважды, и в первом мяче, который забил мощным ударом из-за штрафной площади впоследствии признанный лучшим игроком турнира Диего Форлан, можно усмотреть долю вины голкипера, который коснулся летящего под перекладину мяча, но парировать его не сумел.

В финальной игре с Испанией нидерландский вратарь вновь был на высоте, спасая свою команду в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Отразив в том числе мощнейший удар головой Серхио Рамоса и ликвидировав выход один на один Сеска Фабрегаса, он дал шанс своей команде до последних минут дополнительного времени претендовать на победу, однако на 116-й минуте и Стекеленбург был бессилен против пушечного удара Андреса Иньесты в пределах штрафной, который принёс Испании звание чемпионов Мира, а Стекеленбурга и его партнёров оставил лишь с серебряными медалями.

Личная жизнь 
10 июня 2005 года Мартен женился на Ким Калленбах. У пары трое сыновей:  (род. 24.01.2010),  (род. 10.08.2012) и  (род. 25.05.2015).

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (4): 2003/04, 2010/11, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Нидерландов (4): 2005/06, 2006/07, 2009/10, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Нидерландов  (3): 2005, 2006, 2007
«Рома»
 Финалист Кубка Италии: 2013
Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр Чемпионата мира: 2010

Статистика выступлений

Клубная карьера

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Эвертон»